Marion Van Renterghem (née en 1964), journaliste française ;
 Toine van Renterghem (1885-1967), footballeur international néerlandais ;
 Vanessa Van Renterghem (née en 1972), historienne française ;
 Willy Van Renterghem (né en 1935), homme politique belge.